

Geografie 
 Nieuwstad, het concept van een nieuwe stad in het algemeen
 Ville nouvelle, het concept van een nieuwe stad in Frankrijk,
 Een nieuw gestichte stad of stadsdeel wordt soms 'Nieuwstad' genoemd, of iets dergelijks, zie Nieuwe Stad (plaatsnaam)

België
 Nieuwstad (Antwerpen), een oude naam voor wat vandaag het Eilandje heet
 Nieuwstad (Bree), een gehucht in de gemeente Bree

Nederland
 Nieuwestad (Leeuwarden), een buurt en winkelstraat in Leeuwarden
 Nieuwstad (Culemborg), een stadsdeel van Culemborg
 Nieuwstad (Delfzijl), een buurtschap in de gemeente Eemsdelta
 Nieuwstad (Elburg), een buurtschap in de gemeente Elburg in Gelderland
Andere naam voor de wijk Molendorp aan de rand van de gelijknamige buurtschap
 Nieuwstad (Farmsum), een wijk van de plaats Farmsum
 Nieuwstad (Groningen), een prostitutiegebied in de stad Groningen
 Nieuwstad (Kampen), een buurtschap bij Wilsum in de gemeente Kampen
 Nieuwstad (Zutphen), een deel van de stad Zutphen
 Nieuwstad (Zwolle), een wijk van de stad Zwolle
 Nieuwstadt, stad in de gemeente Echt-Susteren in Limburg

Overig
 Nieuwe Stad (Praag)
 Nieuwe Stad (Riga)

Overig 
 Nieuwe Stad (maandblad) 
 Nieuwe Stad Prijs
 Kerkcentrum De Nieuwe Stad
 Stopplaats Nieuwstad, een gesloten treinstopplaats nabij Zutphen

Zie ook 
 Lijst van plaatsnamen Nieuwe Stad
 Nijstad
 Neustadt (doorverwijspagina)
 Newtown (doorverwijspagina)
 Neuville (doorverwijspagina)